Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Wuhan Open 2014 nastoupilo padesát šest hráček. Turnaj představoval novou událost v kalendáři WTA Tour. Probíhal na otevřených dvorcích s tvrdým povrchem v čínském Wu-chanu.

Vítězkou premiérového ročníku se stala třetí nasazená Češka Petra Kvitová, která ve finále za hodinu a dvacet minut zdolala světovou devítku Eugenie Bouchardovou po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–4. Získala tak třetí titul v probíhající sezóně, když předtím triumfovala ve Wimbledonu a turnaji v New Havenu. Celkově si připsala čtrnáctou kariérní trofej ve dvouhře.

Obě finalistky se utkaly potřetí v kariéře, když Kvitová vedla 2–0 na zápasy. Na počátku července proti sobě nastoupily do wimbledonského finále.  Ve wuchanském boji o titul zaznamenala každá po dvou esech i dvojchybách. Rozdíl nastal u vítězných míčů, jichž Češka zahrála 30 oproti 12 Kanaďanky. Bilance nevynucených chyb vyzněla 18:16 ve prospěch Bouchardové, která proměnila pouze jednu breakovou příležitost z osmi možných. Naopak Kvitová uspěla ve třech šancích na prolomení z pěti nabídnutých. 

V úvodní hře zápasu vzala Češka ihned soupeřce podání a udržením dvougamového rozdílu dosáhla výhry v prvním setu 6–3. I na začátku druhého dějství prolomila servis a po druhém breaku šla podávat za stavu 5–2 na gamy na vítězství v turnaji. Přesto se kanadská hráčka snažila zápas zdramatizovat, když odvrátila první mečbol a jeden ztracený servis si vzala zpět, aby poté snížila na 4–5. Druhou šanci na ukončení zápasu již světová trojka yužila, když proměnila třetí mečbol a zakončila druhou sadu poměrem 6–4. 

Na slavnostním ceremoniálu Kvitová sdělila: „Jsem samozřejmě velmi šťastná. Tato trofej pro mě bude vzpomínkou i na velkou hráčku Li Na, která zde ukončila kariéru.“ Turnaj se odehrával v rodišti Li. Následně dodala: „Mám za sebou skvělý týden a jsem ráda, že jsem se kvalifikovala do Singapuru. Musím poděkovat Davidovi (trenéru Kotyzovi), který se mnou cestuje celý rok a nemá to se mnou někdy lehké.“ Za výhru si připsala 900 bodů do žebříčku WTA a inkasovala odměnu 441 000 dolarů. Kvitová se výhrou, jako čtvrtá po Sereně Williamsové, Halepové a Šarapovové, kvalifikovala na singapurský Turnaj mistryň, začínající 20. října 2014.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček mělo volný los do druhého kola.
 Serena Williamsová (2. kolo, skreč)
 Simona Halepová (2. kolo)
 'Petra Kvitová (vítězka)
 Maria Šarapovová (3. kolo)
 Agnieszka Radwańská (2. kolo)
 Eugenie Bouchardová (finále)
 Angelique Kerberová (čtvrtfinále)
 Caroline Wozniacká (semifinále)
 Ana Ivanovićová (1. kolo, skreč)
 Jelena Jankovićová (2. kolo, skreč)
 Sara Erraniová (2. kolo)
 Dominika Cibulková (1. kolo, skreč)
 Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
 Lucie Šafářová (1. kolo)
 Flavia Pennettaová (1. kolo)
 Andrea Petkovicová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wuhan Open
WTA Tour 2014
Tenis v Číně v roce 2014